Partito Laburista Brasiliano (1945)
 Partito Laburista Brasiliano (1981)